Лашо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Пюї-де-Дом
 Лашо () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Дром